Pingyuan – chiński pancernik obrony wybrzeża z końca XIX wieku
 Pingyuan – powiat w prowincji Guangdong
 Pingyuan – powiat w prowincji Shandong
 Pingyuan – dawna chińska prowincja, istniejąca w latach 1949-1952